Персоналии 
 Иосиф II — константинопольский патриарх с 1416 по 1439 год.
 Иосиф II — император Священной Римской империи.
 Иосиф II Золотой — архиепископ Вологодский и Белозерский в 1761—1774 годах.
 Иосиф II Солтан — епископ Смоленский (1502 — 8 февраля 1509), митрополит Киевский того же номера. 
 Иосиф II — епископ Рязанский (упомин. 1430).
 Иосиф II (ум. ок. 1570) — епископ Коломенский ((18 марта 1565 — 22 ноября 1569).
 Иосиф II Слиба Маруф — патриарх Халдейской католической церкви (1696–1713).
 Корабли 
 «Иосиф II» — парусный 80-пушечный линейный корабль русского флота.

 См. также